Arcy ist der Name folgender Gemeinden in Frankreich:

 Arcy-Sainte-Restitue im Département Aisne
 Arcy-sur-Cure im Département Yonne

Siehe auch:
 D’Arcy
 Arcis